Maciej Falkowski (1947–2009) – reżyser
 Maciej Falkowski (ur. 1978) – politolog, dyplomata